Warf  steht für:

 östlich der Wümme gelegener Teil von Bremen-Borgfeld
 James C. Warf (1917–2008), US-amerikanischer Chemiker und Friedensaktivist

Siehe auch:
 Warft
 Wharf